Zelen je lahko:
 Zelén, bela sorta vinske trte 
 Zelen, priimek več znanih ljudi